Anthony Davis peut désigner :
 Anthony Davis (1951-), pianiste et compositeur américain ;
 Anthony Davis (19?-), athlète jamaïcain ;
 Anthony Davis (1969-), joueur américain de football américain ;
 Anthony Davis (1980-), joueur américain de football américain ;
 Anthony Davis (1989-), joueur américain de football américain ;
 Anthony Davis (1993-), joueur américain de basket-ball.